Borgerligt Alternativ kan avse

 Borgerligt alternativ – en nomineringsgrupp i valen till Svenska kyrkan
 Borgerligt Alternativ – ett tidigare namn på ett kommunalt politiskt parti som bildades inför kommunalvalet 2006 i Östhammars kommun, se Lokalpartiet Boa (Östhammars kommun)
 Roslagspartiet Borgerligt Alternativ – ett lokalt politiskt parti i Österåkers kommun i Roslagen